

Єпископи 
  Хуан Хосе Омелья Омелья

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 63.580 || 63.589 || 100,0 || 122 || 94 || 28 || 521 ||  || 28 || 48 || 154
|-
| 1970 || 49.606 || 49.639 || 99,9 || 143 || 115 || 28 || 346 ||  || 35 || 103 || 178
|-
| 1980 || 41.400 || 41.500 || 99,8 || 111 || 96 || 15 || 372 ||  || 21 || 81 || 178
|-
| 1990 || 41.600 || 41.700 || 99,8 || 80 || 69 || 11 || 520 || 2 || 17 || 83 || 178
|-
| 1999 || 42.111 || 42.252 || 99,7 || 78 || 62 || 16 || 539 || 2 || 23 || 70 || 209
|-
| 2000 || 44.850 || 45.000 || 99,7 || 66 || 57 || 9 || 679 || 2 || 14 || 70 || 217
|-
| 2001 || 45.642 || 45.780 || 99,7 || 66 || 57 || 9 || 691 || 2 || 14 || 71 || 217
|-
| 2002 || 46.442 || 46.780 || 99,3 || 69 || 60 || 9 || 673 || 2 || 14 || 69 || 217
|-
| 2003 || 46.442 || 46.780 || 99,3 || 67 || 58 || 9 || 693 || 2 || 15 || 69 || 217
|-
| 2004 || 46.442 || 46.780 || 99,3 || 69 || 60 || 9 || 673 || 2 || 15 || 71 || 230
|-
| 2006 || 46.400 || 46.800 || 99,1 || 65 || 56 || 9 || 713 || 2 || 13 || 70 || 230
|-
| 2013 || 49.250 || 50.200 || 98,1 || 55 || 46 || 9 || 895 ||  || 9 || 44 || 181
|}

Посилання